Isla de Alborán, een eiland in de Middellandse Zee 
Pablo Alborán, een Spaans zanger